Тролейбусна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Тролейбусна вулиця — вулиця у місті Запоріжжя.
 Тролейбусна вулиця — вулиця у місті Івано-Франківськ.
 Тролейбусна вулиця — вулиця у місті Львів.
 Тролейбусна вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Тролейбусна вулиця — вулиця у місті Сімферополь.
 Тролейбусна вулиця — вулиця у місті Тернопіль.

Вулиці